Ženská dvouhra Chicago Fall Tennis Classic 2021 probíhala na přelomu září a října 2021. Do singlové soutěže chicagského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát osm hráček, včetně osmi kvalifikantek a dvou tzv. šťastných poražených. Jednalo se o úvodní ročník turnaje.

Bývalá světová jednička, 38letá Kim Clijstersová nastoupila do svého čtvrtého turnaje od obnovení kariéry v únoru 2020, ale prvního od US Open 2020. V prvním kole ji vyřadila Sie Su-wej ve třech setech. Ani při čtvrtém startu tak nedokázala Belgičanka zvítězit alespoň v jednom zápase.

22letá Japonka Mai Hontamaová z třetí světové stovky prošla kvalifikací, čímž si zajistila premiérovou účast v hlavní soutěži turnaje WTA. Po výhrách na Garciaovou a Rogersovou a skreči Kontaveitové se probojovala do čtvrtfinále.

Vítězkou se stala druhá nasazená Španělka Garbiñe Muguruzaová, jež ve finále zdolala turnajovou osmičku Ons Džabúrovou z Tuniska po třísetovém průběhu 3–6, 6–3 a 6–0, když od stavu 2–3 ve druhé sadě získala deset her v řadě. V probíhající sezóně si připsala po Dubai Tennis Championships druhé turnajové vítězství, které představovalo její devátý singlový titul na okruhu WTA Tour. Cestou do finále přitom musela odehrát jenom dva zápasy, když po volném losu před zápasem odstoupily ve třetím kole Viktoria Azarenková a v semifinále Markéta Vondroušová.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

WTA Tour 2021
Chicago Fall Tennis Classic
Tenis v USA v roce 2021